A Temporada da Superleague Fórmula de 2010 foi a terceira da Superleague Fórmula. Tal como na temporada de 2009, o campeonato continuou a chamar-se "Superleague Fórmula by Sonangol", devido a um acordo de dois anos que começou em 2009. A primeira corrida da época ocorreu a 4 de Abril no circuito de Silverstone e acabou em 24 de Outubro. Ao longo da temporada foram disputadas 12 corridas, todas na Europa.

O fundo de prémios do campeonato subiu para 5 milhões de Euros, com o vencedor do campeonato a ganhar 1 Milhão de Euros. O vencedor do campeonato irá receber um teste em Fórmula 1 com uma equipa ainda a especificar. O ex-piloto de Fórmula 1 e WTCC Tiago Monteiro manifestou interesse em regressar aos monolugares em 2010, através da Superleague Fórmula, dizendo-se "bastante impressionado com o que fizeram até agora".

Equipas e Pilotos 
 Esta é a lista de clubes e respectivas equipas de corrida e pilotos que disputarão esta temporada da Superleague Fórmula:

 o CR Flamengo e o Atlético de Madrid seriam operados pela Durango, mas essa equipa foi entretanto trocada pela Alpha Team;

 o Al Ain FC, o Rangers F.C. e o FC Midtjyllandnão competem na Superleague Fórmula nesta temporada, e assim não surgiram na lista provisóriaque também incluiu as equipas de automobilismo que iriam operar cada carro.''
 GD Bordeaux fez a sua estreia em 2010. O Beijing Guoan só participou a partir da 2ª ronda.
 Um carro do FC Groningen, para ser pilotado por Jos Verstappen, iria participar na ronda no TT Circuit Assen mas o plano foi abandonado 5 semanas antes do evento.

 O francês Bruce Jouanny continua a ser o piloto de testes oficial do campeonato.

Mudanças de pilotos 
 Mudam de Equipas
 Duncan Tappy: Galatasaray S.K. → CR Flamengo;
 John Martin: Rangers F.C.  → Beijing Guoan via Atlético Madrid
 Sébastien Bourdais: Sevilla FC → Olympique Lyonnais;
 Tristan Gommendy: F.C. Porto → Galatasaray S.K.;
 Yelmer Buurman: R.S.C. Anderlecht → A.C. Milan

 Entram/Re-entram na Superleague Fórmula
 Álvaro Parente: GP2 Series (Ocean Racing Technology) → F.C. Porto;
 Ben Hanley: CIK-FIA European KZ1 Championship (Maranello) → Olympiacos CFP;
 Borja García: Fórmula Atlantic (Condor Motorsports) → Sporting CP;
 Celso Míguez: Auto GP (RP Motorsport) → Olympique Lyonnais;
 Chris van der Drift: Fórmula Renault 3.5 (Epsilon Euskadi) → Olympiacos CFP;
 Davide Rigon: GP2 Series (Trident Racing) → R.S.C. Anderlecht;
 Franck Montagny: American Le Mans Series (Team Peugeot Total) → Bordeaux;
 Frédéric Vervisch: Fórmula 3 Italiana (RC Motorsport) → Liverpool F.C.;
 Hywel Lloyd: Campeonato Britânico de Fórmula 3 (CF Racing)→ PSV Eindhoven;
 James Walker: Fórmula Renault 3.5 Series (P1 Motorsport) → Liverpool F.C.;
 Marcos Martínez: World Series by Renault 3.5 Series (Pons Racing) → Sevilla FC;
 Narain Karthikeyan: Le Mans Series (Kolles) → PSV Eindhoven;
 Robert Doornbos: IndyCar Series (HVM Racing) → SC Corinthians.

 Saem da Superleague Fórmula
 Adrián Vallés: Liverpool F.C. →?;
 Antônio Pizzonia: SC Corinthians → Stock Car Brasil (Hot Car Competições);
 Carlo van Dam: PSV Eindhoven → Le Mans Series (Atlas FX-Team Full Speed);
 Enrique Bernoldi: CR Flamengo → FIA GT1 World Championship (Vitaphone Racing Team);
 Esteban Guerrieri: Olympiacos CFP →?;
 Giorgio Pantano: A.C. Milan →?;
 Ho-Pin Tung: Galatasaray S.K. → GP2 Series (DAMS/Renault Junior Team);
 Jonathan Kennard: CR Flamengo → Le Mans Series (KSM);
 Kasper Andersen: FC Midtjylland →?;
 Nelson Panciatici: Olympique Lyonnais → World Series by Renault (Lotus F1 Racing Junior Team);
 Pedro Petiz: Sporting CP →?

Mudanças a meio da temporada 
 María de Villota substituiu John Martin no Atlético de Madrid prior após a 2ª ronda, em Assen. John Martin juntou-se ao campeão de 2008, Beijing Guoan, que regressou ao campeonato esta temporada, em parte devido aos apelos dos promotores da China que queriam o regresso do clube de Pequim à Superleague Fórmula. Franck Perera substituiu Duncan Tappy no CR Flamengo também a partir da 2ª ronda.
 O PSV Eindhoven,com o piloto Narain Karthikeyan, não disputou a 3ª ronda devido ao envolvimento do piloto no campeonato NASCAR Camping World Truck Series, que teve uma corrida disputada no mesmo fim-de-semana.
 O Olympique Lyonnais falhou a ronda de Zolder após a separação da empresa parceira com o piloto Sébastien Bourdais. Também em Zolder Jaap van Lagen substituiu Franck Montagny no carro do GD Bordeaux. A partir de Zolder Andy Soucek substituiu Borja García no carro do Sporting, e a Atech Reid Grand Prix passou a ser a equipa de automobilismo do PSV Eindhoven, substituindo a Racing for Holland.
 O Olympique Lyonnais voltou na 7ª ronda, disputada em Brands Hatch, mas com um novo piloto, Franck Perera, e com a equipa de automobilismo de Laurent Rédon a mudar de nome para Laurent Rédon Motorsport, depois de iniciar a temporada com o nome LRS Formula. Franck Montagny regressou ao carro do GD Bordeaux também em Brands Hatch. The Alan Docking Racing-run Alpha Team was renamed Alpha Motorsport.
 O antigo piloto de Champ Car e IndyCar Mario Domínguez esperava correr se possível na ronda de Adria, tendo passado o fim-de-semana de Brands Hatch com a equipa de EmiliodeVillota Motorsport.
 Ben Hanley substituiu o lesionado Chris van der Drift no Olympiacos em Adria. Também na ronda de Adria, o Olympique Lyonnais apresentou o seu terceiro piloto da época, Celso Míguez, e é agora gerida pela equipa Drivex. O Sporting CP e o GD Bordeaux citaram "problemas técnicos" para não competirem em Adria, deixando um recorde negativo de 16 clubes em competição. Maxime Jousse esteve quase a substituir o seu irmão, Julien, no A.S. Roma, à última hora, depois de Julien Jousse ter sofrido um acidente de bicicleta. Porém, tal não chegou a acontecer. Frédéric Vervisch também substituiu James Walker no Liverpool F.C. no dia antes do evento. Hywel Lloyd substituiu Narain Karthikeyan no PSV Eindhoven. O Atlético de Madrid também falha a ronda de Adria, devido ao facto de María de Villota ter uma lesão que a impediu de correr.

Calendário e Resultados 
 Um calendário provisório foi publicado no site da Superleague Fórmula a 21 de Outubro de 2009, com as datas e os circuitos definitivos a serem confirmados. Alex Andreu, fundador da Superleague Fórmula, afirmou depois do fim da temporada de 2009 que "nós estamos já a olhar para a frente, para a nossa terceira temporada, e expandir o nosso calendário para 12 rondas."
 Em Dezembro a FIA publicou um calendário para 2010, confirmiando 6 rondas com o resto a ser publicado mais tarde, quando confirmado.
 Um calendário revisto, de 12 corridas, foi publicado a 12 de Janeiro de 2010, sem rondas nos circuitos de Adria, Istambul e Spa-Francorchamps.
 A 22 de Março de 2010 foram anunciadas novas alterações ao calendário, com a entrada dos circuitos de Adria, Portimão e de Los Arcos, para a saída dos circuitos de Monza, Estoril e de Oschersleben. Nesta revisão, ainda fica por confirmar o circuito acolhedor de uma 12ª ronda. Também foram feitas alterações a algumas datas.
 Em Julho de 2010 foi anunciado que o campeonato iria ter pela primeira vez eventos fora da Europa, com duas rondas na China, a primeira das quais no novo circuito Ordos International Circuit.

 Nota 1: As datas são do Domingo de corrida; os fins-de-semana de corridas começam, normalmente, 2 dias antes.
 Nota 2: A grelha de partida da 2ª Corrida corresponde à inversão total das posições finais da 1ª Corrida.
 Nota 3: Todas as rondas incluirão 3ª Corrida (para encontrar o 'Vencedor do Fim-de-Semana').</small>

Calendário de testes e resultados 
 Irá haver uma sessão de testes antes da 1ª ronda da Temporada, a 1 de Abril, em Silverstone Circuit. Estão confirmados duas sessões de testes na Espanha para 2010, uma em Jarama em Junho e outra em Jerez em Novembro.

Classificações da Temporada 

* Em Jarama, María de Villota acabou a primeira corrida em 12º e abandonou a segunda corrida quando estava no 17º lugar. Posteriormente a piloto espanhola foi desqualificada da corrida dois, por bater em Sébastien Bourdais no início da prova, depois de um pião. A piloto foi também excluída da corrida 1, perdendo os 14 pontos que tinha ganho com o resultado.

 Chris van der Drift qualificou-se para a Super Final em Brands Hatch mas não pôde disputar a corrida por ter sofrido lesões de um grande acidente sofrido na 2ª corrida, que o levou inclusive ao hospital com um tornozelo partido, duas costelas partidas, um ombro fracturado, um ombro deslocado e dois dedos partidos. O lugar de Chris van der Drift na Super Final foi ocupado pelo sétimo melhor pontuado do fim-de-semana, Yelmer Buurman.

Nota 1: A Corrida 2 começa com a grelha totalmente invertida.
Nota 2: A Corrida 3 é disputada entre os 6 melhores pontuados no conjunto entre a primeira e segunda corridas.

2010
Superleague Fórmula